Walsleben ist der Name folgender Orte:

 Walsleben (Brandenburg), Gemeinde im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Walsleben (Osterburg), Ortsteil der Stadt Osterburg (Altmark) im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Korytowo (früherer deutscher Name Walsleben), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, Polen

Walsleben steht für:
 Walsleben (Adelsgeschlecht), eine pommersch-mecklenburgische Adelsfamilie

Walsleben ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Sigismund von Walsleben, preußischer Landrat 
 Philipp Walsleben (* 1987), deutscher Radrennfahrer
 Stephan Walsleben (* 1983), deutscher Karateka
 Susanne Walsleben (* 1957), deutsche Journalistin und Buchautorin